Оук Гроув има више значења:
 Оук Гроув (Јужна Каролина)
 Оук Гроув (Вирџинија)
 Оук Гроув (Орегон)
 Оук Гроув (округ Самнер, Тенеси)
 Оук Гроув (Алабама)
 Оук Гроув (Тексас)
 Оук Гроув (Арканзас)
 Оук Гроув (Илиноис)
 Оук Гроув (Кентаки)
 Оук Гроув (Луизијана)
 Оук Гроув (Минесота)
 Оук Гроув (Мисури)
 Оук Гроув (Оклахома)